Темэньгуань:

 Темэньгуань (Железные Ворота) — перевал в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
 Темэньгуань — городской уезд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.